Lang —  обозначение имён нескольких биологов-систематиков, используемое при цитировании названий описанных ими организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Ланг, Арнольд (1855—1914) — швейцарский зоолог
 Ланг, Генрих Готлоб (1739—1809) — немецкий натуралист
 Ланг, Кай Юнг (род. 1936) — китайский ботаник
 Ланг, Карл Георг Герман (1901—1976) — шведский карцинолог

См. также
 Ланг